Die Mestaruussarja 1978 war die 48. Spielzeit der finnische Fußballmeisterschaft seit deren Einführung im Jahre 1930. Sie wurde unter zwölf Mannschaften ausgespielt. Meister wurde HJK Helsinki vor Aufsteiger Kuopion Pallotoverit.

Teilnehmende Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Meistermannschaft 
Folgende Spieler gehörten der Meistermannschaft HJK Helsinki an:

 Olli Isoaho, Kalle Niemi, Ari Lehkosuo, Jorma Virtanen, Henry Forssell, Jouko Soini, Juha-Pekka Laine, Atik Ismail, Miikka Toivola, Pasi Rautiainen, Dan Högström, Martti Holopainen. Trainer: Aulis Rytkönen.

Torschützenkönig 
HJK-Spieler Atik Ismail wurde mit 20 Toren Torschützenkönig der Mestaruussarja 1978.

Fußballpokal 
Das Finale des finnischen Fußballpokals 1978 wurde in einem Hin- und einem Rückspiel ausgetragen. Lahden Reipas gewann das Hinspiel gegen Kuopion Pallotoverit am 8. Oktober im Väinölänniemen Stadion in Kuopio mit 3:1. Das Rückspiel im Radiomäen Stadion in Lahti am 15. Oktober endete 1:1, womit Lahti zum siebten Mal den Pokal gewann.

Internationales Abschneiden 
 Meister HJK Helsinki (Landesmeisterpokal)
 1. Runde: 1:8 und 1:8 gegen  Ajax Amsterdam
 Vizemeister Kuopion Pallotoverit (UEFA-Pokal)
 1. Runde: 1:2 und 0:2 gegen  Malmö FF
 Pokalsieger Lahden Reipas (Pokalsiegerpokal)
 1. Runde: 0:1 und 0:1 gegen  Aris Bonneweg

Weblinks 
 Finland - List of League First Level Tables RSSSF

Einzelnachweise 

	

Fußballsaison 1978
1978